Кизил — столиця Туви.
 Кизил — аеропорт м Кизил.
 Кизил-Байрак (червоний прапор)
 Кизил-Батир (червоний богатир)
 Кизил-Юлдуз (червона зірка)
 Кизил-Агач (червоне дерево, вільха) — затока Каспійського моря.
 Кизилагадж — село в Азербайджані.
 Кизил-Агаш (червоне дерево, вільха) — місто в Казахстані.
 Кизил-Арслан (червоний лев)
 Кизил-дере (золота долина) — річка в Дагестані.
 Кизил-Ірмак (червона річка) — річка в Туреччині.
 Кизил-Кала (червона фортеця)
 Кизил-Кум (червоні піски) — пустеля в Середній Азії.
 Кизил-Орда — місто в Казахстані.
 Кизил-тан (червона зоря) — газета татарською мовою Республіки Башкортостан.
 Кизил-Таш (червоний камінь)
 Кизил-Яр (червоний обрив)
 Кизил (родовище) — золотоносне родовище на сході Казахстана.

Див. також 
 Кізел — річка і місто в Пермському краї.
 Кизил — чагарник з червоними ягодами.

Див. також 
 Кизил-Таш
 Кизил-Баїр